Miguel I es el nombre por el que se conoce tanto a:
 Miguel I Rangabé (770-844) emperador bizantino.
 Miguel I Cerulario (1000 – 1059) Patriarca de Constantinopla.
 Miguel I Comneno Ducas (siglo XII) primer gobernante del principado de Epiro.
 Miguel I de Rusia (1596 - 1645) primer zar de Rusia de la casa de Románov.
 Miguel I de Polonia (1640 - 1673) rey de la Mancomunidad polaco-lituana.
 Miguel I de Portugal (1802 – 1866) rey de Portugal durante la guerra civil portuguesa.
 Miguel I de Rumania (1921 – 2017) Rey de Rumanía.